Hauptzentrum steht:
 geographisch allgemein für zentraler Ort
 in der Schweiz speziell den höchstrangigen Zentralort, siehe Oberzentrum

Siehe auch:
 Hauptort